Касай:

 Касай — город в Японии, находящийся в префектуре Хёго.
 Касай — железнодорожная станция на линии Тодзай расположенная в специальном районе Эдогава, Токио.
 Касай, Геннадий Александрович (род. 1972) — украинский политик, народный депутат Украины IX созыва.
 Касай, Константин Иванович (род. 1979) — украинский политик, народный депутат Украины IX созыва.
 Касай, Масаэ (1933—2013) — японская волейболистка и тренер.
 Касай, Нориаки (род. 1972) — японский прыгун с трамплина.
 Касай Синъити (1864—1929) — японский государственный деятель.
 Касай, Томоми (род. 1991) — японская певица, бывшая участница идол-группы AKB48.